Площадь Примирения

 Площадь Примирения (Иваново)
 Площадь Примирения (Волгоград)